Чемпионат Европы по боксу 1991 года прошёл в городе Гётеборг (Швеция) с 7 по 12 мая. Это был 29 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 191 боксёр, которые представляли 26 стран.

Медалисты

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
1991 год в боксе
Май 1991 года
Спорт в Швеции в 1991 году
бокс
Чемпионаты Европы в Швеции
Бокс в Швеции